

Persone 
 Andrea della Robbia (1435-1525) – scultore e ceramista italiano
 Giovanni della Robbia (1469-1529/1530) – scultore e ceramista italiano
 Girolamo della Robbia (1488-1566) – ceramista italiano
 Luca della Robbia (1399-1482) – scultore, ceramista e orafo italiano
 Luca della Robbia il Giovane (1482-1547) – scultore e ceramista italiano
 Luca della Robbia (1484-1519) – umanista italiano
 Mattia della Robbia (1468-1534) – monaco cristiano e scultore italiano

Storia di famiglia 
 Della Robbia – famiglia di scultori italiani, specializzata nella tecnica della terracotta policroma invetriata 
 Viviani della Robbia – famiglia fiorentina di giuristi e notai